Staatskonkurs ist
 die frühere Bezeichnung der juristischen Assessor­prüfung
 der Staatsbankrott